Likymnios () ist in der Antike der Name von:

 Likymnios (Sohn des Elektryon), einer Gestalt der griechischen Mythologie
 Likymnios von Chios, einem Philosophen des 5. Jahrhunderts v. Chr.